Johann Baptist Durach ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Durach (Maler) (1724–1793), deutscher Maler 
 Johann Baptist Durach (Schriftsteller) (1766–1832), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Bibliothekar